У́лица Ко́ли Мяго́тина — одна из основных транспортных магистралей города Кургана, Россия. Самая протяжённая улица в городе.

Расположение 
Улица проходит с запада, от Памятника танкистам 25-го учебного танкового полка, являясь продолжением Проспекта Конституции на восток до улицы Аргентовского.

История 
2 марта 1933 года Вокзальная улица переименована в честь земляка-курганца пионера-героя Коли Мяготина.

Пересекает улицы 
 Улица Невежина
 Улица Кремлёва
 Улица Сухэ-Батора
 Улица Войкова
 Улица 1 Мая
 Улица Рихарда Зорге
 Улица Тобольная
 Улица Красина
 Улица Кирова
 Улица Томина
 Улица Володарского
 Улица Комсомольская
 Улица Ленина
 Улица Пичугина
 Улица Пролетарская
 Улица Савельева
 Улица Ипподромная

Транспорт 
По проспекту осуществляют пассажирские перевозки автобусы и маршрутные такси, до 29 апреля 2015 года были и троллейбусы.

Остановки общественного транспорта

Общественно-значимые здания 
 Торгово-развлекательный центр «Гиперсити», ул. Коли Мяготина, 8
 Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования, ул. Коли Мяготина, 41
 Исправительная колония № 4, ул. Коли Мяготина, 43
 Бассейн «Дельфин», ул. Коли Мяготина, 51
 Детский сад № 62 «Серебряное копытце» комбинированного типа, ул. Коли Мяготина, 53
 Детская музыкальная школа № 3, ул. Коли Мяготина, 55
 Гимназия № 47, ул. Коли Мяготина, 67
 Детский сад № 37 «Колокольчик» общеразвивающего типа, ул. Коли Мяготина, 77а
 Дом бытовых услуг, ул. Коли Мяготина, 56а
 Детский сад № 39 «Росинка» центр развития ребёнка, ул. Коли Мяготина, 56б
 Развлекательный центр «Академия», ул. Коли Мяготина, 100
 Курганская детская поликлиника, ул. Коли Мяготина, 114
 Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области, ул. Коли Мяготина, 119
 Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер, ул. Коли Мяготина, 125
 Медико-санитарная часть МВД России по Курганской области, ул. Коли Мяготина, 134
 Курганский институт железнодорожного транспорта, ул. Коли Мяготина, 147/1
 Баня № 10, ул. Коли Мяготина, 150
 Управление опеки и попечительства, Департамент социальной политики Курганской области, ул. Коли Мяготина, 152
 Мебельная фабрика «Фантазия», ул. Коли Мяготина, 169
 Гимназия № 27, ул. Коли Мяготина, 176
 Спорткомплекс КГУ, ул. Коли Мяготина, 217

Ссылки 
 Объекты культурного наследия на улице К.Мяготина в Кургане
 Улица Коли Мяготина

Примечания 

Мяготина